|-
| 150701 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150702 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150703 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150704 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150705 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150706 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150707 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150708 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150709 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150710 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150711 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150712 - || 2001 QD || 16 d'agost de 2001 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 150713 - || 2001 QF || 16 d'agost de 2001 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 150714 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150715 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150716 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150717 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150718 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150719 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150720 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150721 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150722 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150723 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150724 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150725 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150726 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150727 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150728 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150729 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150730 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150731 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150732 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150733 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150734 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150735 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150736 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150737 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150738 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150739 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150740 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150741 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150742 - || || 22 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150743 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150744 - || || 20 d'agost de 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 150745 - || || 26 d'agost de 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 150746 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150747 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150748 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150749 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150750 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150751 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150752 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150753 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150754 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150755 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150756 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150757 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150758 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150759 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150760 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150761 - || || 25 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150762 - || || 22 d'agost de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 150763 - || || 22 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150764 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150765 - || || 23 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150766 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150767 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150768 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150769 - || || 24 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150770 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150771 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150772 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150773 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150774 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150775 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150776 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150777 - || || 25 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150778 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150779 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150780 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150781 - || || 19 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150782 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150783 - || || 23 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150784 - || || 9 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150785 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150786 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150787 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150788 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150789 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150790 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150791 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150792 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150793 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150794 - || || 9 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150795 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150796 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150797 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150798 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150799 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150800 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

0